Уранов — фамилия:

 
 Уранов, Афанасий Петрович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 2107; 26 ноября 1809.
 Уранов, Владимир Иванович — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-лейтенант.
 Уранов, Геннадий Васильевич (1934—2014) — советский и российский дипломат.
 Уранов, Михаил Николаевич (род. 1963) — советский и российский пловец, тренер по плаванию, мастер спорта СССР, заслуженный тренер России.

См. также 
 Урванов